Солова — река:
 Солова (приток Упы)

Солова — название населённых пунктов:

Россия 
 Солова — село в Стародубском районе Брянской области.
 Солова — деревня в Щёкинском районе Тульской области.

Украина 
 Солова — село в Золочевском районе Львовской области.